Greniera är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Doby och David 1959. Greniera ingår i familjen knott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Knott
Greniera